Capitães da Areia, título original de obra literária, pode referir-se a:

 Capitães da Areia - romance do escritor Jorge Amado
 Capitães da Areia (minissérie) - minissérie exibida pela Rede Bandeirantes
 Capitães da Areia (filme) - filme dirigido por Cecília Amado